Cresciuto nel Bronx, nel 1938, ad appena 16 anni, Murray contribuì a creare il Bronx Playgrounds Operetta Club a New York, che cantò alla World's Fair del 1939. Dopodiché si trasferì a Los Angeles, dove continuò a cantare, anche nelle sinagoghe e svolse altri lavori come tassista ed aiutò a gestire un forno. In seguito gestì il negozio di dischi Music Man Murray.

Nel 2001 decise di dedicarsi anche alla recitazione prendendo parte in circa 30 ruoli tra cinema e televisione.

Dalla moglie, Bobette Cohen, di cui rimase vedovo nel 1999, ha avuto tre figli.

Murray morì per un infarto a 91 anni, nel 2013, qualche mese dopo che la sua attività fu venduta.

Filmografia parziale

Attore

Cinema 
Extreme Movie (2008)
Una notte da leoni (2009)
I Love You, Man (2009
3 Blind Saints (2011)
Smashed (2012)
3 Geezers (2013)
The Catch (2013)

Televisione 
Will & Grace - serie TV, 2 episodi (2001)
Dr. House - Medical Division - serie TV, 1 episodio (2010)
Raising Hope - serie TV, 1 episodio (2012)

Collegamenti esterni